Antônio Lima dos Santos – ex calciatore brasiliano
 Éder Lima dos Santos – calciatore brasiliano
 Marcos Júnior Lima dos Santos – calciatore brasiliano
 Rodrigo José Lima dos Santos – ex calciatore brasiliano